Amerikai Egyesült Államok
Creola (Alabama)
Creola (Louisiana)
Creola (Ohio)